Båtsmanstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Båtsmanstjärnen, Jämtland, sjö i Ragunda kommun,  (6,04 ha)
Båtsmanstjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn